Ōda
Oda (distrito)
1144 Oda

História 
Oda Nobuhide (1510–1551) — senhor da guerra japonesa e magistrado da baixa província de Owari
Oda Nobunaga (1534–1582) — iniciador da unificação do Japão sob o xogunato

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de história